Sveti Janez je lahko:

 Janez I., papež
 Janez XXIII., papež
 Janez Avilski, pridigar in cerkveni učitelj
 Janez Berhmans
 Janez Bosko
 Janez Damaščan, cerkveni učitelj
 Janez de Brébeug, kanadski mučenec
 Janez de Britto, jezuitski misijonar in mučenec
 Janez de Matha,  ustanovitelj trinitarijancev
 Janez de Ribera, nadškof
 Janez Eudes
 Janez Evangelist, apostol
 Janez Fakundski
 Janez Gabrijel Perboyre
 Janez Juvenal
 Janez Kalibit, samotar
 Janez Klimak, pisatelj
 Janez Kapistran, redovni reformator in pridigar
 Janez Kasijan
 Janez Kentski
 Janez Klimak
 Janez Krstnik, zadnji starozavezni prerok
 Janez Krstnik de la Salle
 Janez Marija Vianney
 Janez Nepomuk, češki mučenec
 Janez Nepomuk Neumann, ameriški misijonar
 Janez od Boga, ustanovitelj Reda usmiljenih bratov
 Janez od Križa, karmeličan in cerkveni učitelj
 Janez Ogilvie, škotski mučenec
 Janez Pavel II., papež
 Janez Usmiljeni, aleksandrijski patriarh
 Janez Zlatousti (Janez Krizostom), nadškof in cerkveni učitelj

Glej tudi 

 Cerkev svetega Janeza
 San Juan
 Šentjanž